Распределение Райса является обобщением распределения Рэлея. Введено американским учёным Стефаном Райсом.

Если  и  — независимые случайные величины, имеющие нормальное распределение с одинаковыми дисперсиями  и ненулевыми математическими ожиданиями (в общем случае неравными), то величина  имеет распределение Райса, плотность вероятности которой определяется в виде
 
где I0(z) — модифицированная функция Бесселя первого рода нулевого порядка, ,  и  — математические ожидания  и .

Применение 
 Распределение Райса часто используют для описания амплитудных флуктуаций радиосигнала, в том числе в многолучевых каналах распространения радиосигнала.

Связь с другими распределениями 
 Если  и  — независимые случайные величины, имеющие нормальное распределение с нулевыми математическими ожиданиями и одинаковыми дисперсиями , то случайная величина  имеет распределение Рэлея.

См. также 
 Распределение Рэлея
 Нормальное распределение

Литература 
 

Непрерывные распределения